Анатоль-Юліан Курдидик (1905 — 2001)  — український письменник, поет, журналіст, засновник львівської літературної групи «Дванадцятка», громадський діяч, упорядник книжок, автор передмов і приміток до книг.
 Ярослав-Рафаїл Курдидик (1907 — 1990) — український письменник і журналіст, член львівської літературної групи «Дванадцятка», політичний і громадський діяч, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка у США.

Українські прізвища